Brigade des mineurs peut désigner :
 la brigade de protection des mineurs, une unité de la Police nationale française ;
 Brigade des mineurs, une série télévisée policière de Claude Loursais, diffusée de 1977 à 1979 sur Antenne 2 ;
Brigade des mineurs, téléfilm (TF1 1999) de Michaëla Watteaux ;
 Brigade des mineurs, une série télévisée française en six épisodes de  créée par Miguel Courtois et Gilles de Maistre, diffusée entre  et  sur M6 ;
 Brigade des mineurs : immersion au cœur de la brigade de protection des mineurs, un livre de reportage illustré paru en 2017 ;
 Léo Matteï, Brigade des mineurs, une série télévisée française créée par Michel Alexandre, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre, diffusée depuis le  sur TF1 et rediffusée depuis le  sur TV Breizh.